Rosenthal:
 Constantin Daniel Rosenthal

Rozental 
 Lazar-David Rozental
 Zolmen Rozental